Frank Wolff (acteur)
 Frank Wolff (personage)

Wiskundig:
Frank-Wolfe-algoritme